KFC Rhodienne-De Hoek is een Belgische voetbalclub uit Sint-Genesius-Rode. De club is aangesloten bij de KBVB Voetbal Vlaanderen met stamnummer 6 en heeft blauw en rood als kleuren. Stamnummer 6 is het stamnummer van het oude Racing Club de Bruxelles, een van de grote Brusselse club uit de eerste jaren van Belgische competitie en behaalde verschillende landstitels. De club ging geleidelijk achteruit, tot men in 1963 fusioneerde met White Star Woluwé AC in Royal Racing White (en later RWDM), waarbij het stamnummer 47 van White Star zou behouden blijven. Om het schrappen van stamnummer 6 te vermijden, verwisselde de club van stamnummer met K. Sport Sint-Genesius-Rode, deze club is zo op papier de opvolger van Racing Club, hoewel het achterliggend om een andere club gaat.

Geschiedenis

Racing Club

Racing Club was opgericht in 1891, aanvankelijk als atletiekclub, maar in 1894 kreeg de club ook een voetbalafdeling Racing Foot-Ball Club. De club speelde met zwart-witte kleuren en zou enkele decennia later bij de invoering van de stamnummers het nummer 6 toegewezen krijgen. In 1895 sloot de club aan bij de UBSSA (voorloper KBVB) als Racing Club de Bruxelles. De club was een van de grootheden in de eerste jaren van het competitievoetbal in België. In 1896/97 pakte Racing CB zijn eerste landstitel en zette zijn sterkste reeks neer van 1900 tot 1903, toen men vier maal naeen landskampioen werd. In 1908 pakte Racing Club zijn laatste titel. In 1912 behaalde men de eerste Beker van België voor clubs. Na de Eerste Wereldoorlog niet vaak meer mee voor de prijzen en ging in de jaren 20 en 30 wat op en neer tussen Eerste en Tweede Klasse. Racing Club kon zich na de Tweede Wereldoorlog weer enkele jaren onafgebroken handhaven in de hoogste klasse, maar in de jaren 50 zakte de club definitief weg, opnieuw tot in Derde Klasse. In 1963 zou Racing Club dan fusioneren met White Star AC.

Sport Sint-Genesius-Rode

In Sint-Genesius-Rode bestond een andere club, K. Sport St-Genesius-Rode. In 1927 was Football Club La Rhodienne officieel opgericht, pas het volgende jaar werd voor het eerst gespeeld. De club had stamnummer 1274. In 1929 ging de ploeg in competitie van start in de derde gewestelijke afdeling, en speelde er meteen kampioen. In 1936 stootte het team door naar de provinciale afdelingen, na de oorlog klom het team op in de nationale reeksen.

Wisselen stamnummer
In 1963 wou Racing Club fusioneren met White Star. Aangezien de nieuwe club, Racing White, het stamnummer 47 van White Star zou behouden, zou dit de schrapping van stamnummer 6 betekenen. Door een goocheltoer werd echter dit stamnummer behouden. Racing CB wijzigde zijn naam naar Royal FC La Rhodienne en hield stamnummer 6, op 21 juni 1963. De dag daarop wijzigde de andere, kleine club, K. Sport St-Genesius-Rode (stamnummer 1274), zijn naam naar Royal Racing Club de Bruxelles. En nogmaals daarop werd Royal FC La Rhodienne (stamnummer 6) tot K. Sport St-Genesius-Rode hernoemd, deze club was zodoende enkel op papier de voortzetting van Racing Club. Hoewel de ploeg en de mensen achter het oude Racing CB zo in naam konden fusioneren met White Star tot Racing White, deden ze dit dus onder het stamnummer 1274. Het kleinere clubje Sport St-Genesius-Rode ging in de plaats van Racing CB spelen onder het stamnummer 6 met z'n rijke geschiedenis.

K. Sport St-Genesius-Rode, nu onder stamnummer 6, ging het seizoen 1963/64 dus van start in Derde Klasse in de plaats van Racing Club dat daar met dit stamnummer 6 het vorig seizoen geëindigd was. Sint-Genesius-Rode hield het nog twee seizoen uit in deze klasse, maar werd in 1965 laatste en zakte terug naar Bevordering, waar de club met z'n vorig stamnummer enkele jaren tevoren had gespeeld. In 1972 eindigde het team op twee na laatste en degradeerde weg naar de provinciale reeksen. Aanvankelijk kon men zich nog handhaven in Eerste Provinciale, in 1982 zakte men weg naar Tweede Provinciale.

In 1996 fusioneerde de club met FC Verrewinkel (opgericht in 1928) tot KFC Rhodienne-Verrewinkel. De ploeg slaagde er in 1996/97 in kampioen te spelen in Tweede Provinciale en herhaalde dit het volgende seizoen in Eerste Provinciale en speelde zo vanaf 1998 na enkele decennia opnieuw in de nationale reeksen. In 2006 zakte de ploeg opnieuw.

In 2010 volgde een nieuwe fusie. Rhodienne-Verrewinkel ging samen met KVC Hoger-Op De Hoek, een andere club uit Sint-Genesius-Rode, die bij de KBVB was aangesloten met stamnummer 3582. De fusieclub ging verder als KFC Rhodienne-De Hoek onder stamnummer 6. De club degradeerde dat jaar verder naar Tweede Provinciale.

In 2013 slaagde de club er weer in te promoveren naar Eerste Provinciale. Twee jaar later degradeerde Rhodienne De Hoek terug naar tweede provinciale.

Ondertussen bleef de jeugdopleiding ook niet stilzitten. In 2015 kregen ze voor het eerst het 3-sterrenlabel van Foot Audit Pass, met interprovinciaal voetbal tot gevolg. In 2018 werd dit label met succes verlengd. Daarenboven werd het eerste elftal in het seizoen '17-'18 ook terug kampioen in tweede provinciale.

Erelijst 

Stamnummer 6 heeft weliswaar een erelijst in de hoogste afdeling, maar deze werd behaald toen Racing Club Brussel nog onder dit stamnummer speelde.

Resultaten

Externe links
 http://www.rhodienne.be

Rhodienne-De Hoek, KFC
Sport in Sint-Genesius-Rode
Sportvereniging in Vlaams-Brabant